Шевченко је презиме украјинског порекла. Може да се односи на следеће личности:

 Андреј Шевченко, украјински фудбалер
 Тарас Шевченко, украјински песник, сликар и хуманиста

cs:Ševčenko
en:Shevchenko